Юрий Николаевский:
 Николаевский, Юрий Васильевич (1937—2005) — украинский, ранее советский, шахматист, мастер спорта СССР.
 Николаевский, Юрий Ильич (1925—2003) — советский и российский дирижёр.